

Patronyme 

 William Adlington () traducteur de l'ère élisabéthaine.

Toponyme 

 Adlington (Cheshire) ;
 Adlington (Lancashire) ;
 Adlington Hall ;
 .

Voir aussi